Hittmair ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hittmair (1892–1986), österreichischer Hämatologe
 Otto Hittmair (1924–2003), österreichischer Physiker
 Rudolf Hittmair (1889–1940), österreichischer Anglist
 Rudolph Hittmair (1859–1915), römisch-katholischer Bischof von Linz